Publio Cornelio Léntulo Escipión puede referirse a las siguientes personas de la Antigua Roma:

 Publio Cornelio Léntulo Escipión.— Cónsul suffectus en el año 24.
 Publio Cornelio Léntulo Escipión (cónsul 2).— Cónsul suffectus en el año 2.
 Publio Cornelio Léntulo Escipión (cónsul 56).— Cónsul en el año 56.